Haus der Natur ist der Name folgender Naturkundemuseen:

 Haus der Natur Beuron
 Haus der Natur Bonn
 Haus der Natur Cismar
 Haus der Natur Salzburg